Ol'ga Kučerenko – lunghista russa
 Oleh Kučerenko – ex lottatore ucraino naturalizzato tedesco
 Oleksandr Kučerenko – calciatore moldavo